Beder (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Aarhus. 
 Beder (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Aarhus

Ook
 Bederslev (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Nordfyn (op Funen).